Tango vals – jedna z trzech głównych form muzyki tanga argentyńskiego (obok milongi i tanga). Tango vals jest tańczone w rytmie walca.

Jednym z najbardziej znanych utworów tego gatunku jest Desde el alma (walc bostoński).

Muzyka tanga